Walter Montagu-Douglas-Scott peut se référer à deux personnes :

 Walter Montagu-Douglas-Scott (1806 – 1884),  duc de Buccleuch et  duc de Queensberry, aristocrate et homme politique écossais ;
 Walter Montagu-Douglas-Scott (1894 – 1973),  duc de Buccleuch et  de Queensberry, homme politique et pair conservateur écossais ;

Voir aussi 
 Walter Scott (homonymie)